Cécillon peut désigner :
 Julia Cécillon (1984-), actrice française ;
 Marc Cécillon (1959-), rugbyman français.